Cet article présente le bilan saison par saison de l'Association sportive de Béziers depuis sa création en 1911 jusqu'à sa disparition en 1990. 

Il contient également des informations sur les vingt-sept saisons où le club a évolué sous le statut amateur et sur les six saisons dites de guerre (1939-1945).

Les saisons sous le statut professionnel font l'objet quant à elles d'articles spécifiques.

Bilan saison par saison 

|-
|colspan=19|Première Guerre mondiale

|}

Bilan des participations 
Le tableau ci-dessous récapitule tous les matches officiels disputés par le club dans les différentes compétitions nationales (excepté les six saisons de guerre de 1939-1940 à 1944-1945) :

° dont les 6 saisons de guerre (1939-1940 à 1944-1945)

Saisons sous le statut amateur (avant-guerre : 1911-1939)

Saison 1911-1912 

La saison 1911-1912 du Stade Béziers Sport est la première saison du club biterrois au sein du comité du Languedoc de l'USFSA.

Saison 1912-1913 

La saison 1912-1913 du Stade Béziers Sport est la deuxième saison du club biterrois au sein du comité du Languedoc de l'USFSA.

Saison 1913-1914 

La saison 1913-1914 du Stade Béziers Sport est la troisième saison du club biterrois au sein du comité du Languedoc de l'USFSA.

Le club met ses activités en berne à la fin de la saison avec le début de la Première Guerre mondiale.

Saison 1919-1920 

La saison 1919-1920 du SO Biterrois voit le club évoluer en  de la Ligue du Sud pour la première fois depuis la reprises des activités footballistiques post-guerre.

Pour la première saison de son histoire dans l'élite régionale, le SOB réalise une bonne performance en réussissant à se maintenir à l'issue de la saison.

|}

Saison 1920-1921 

La saison 1920-1921 du SO Biterrois voit le club évoluer en Championnat du Languedoc pour la seconde saison consécutive.

Malgré des performances honorables, le SOB fini dernier de la compétition sans être relégué du fait de la création de la Division d'Honneur du Sud-Est.

|}

Saison 1921-1922 

La saison 1921-1922 du SO Biterrois voit le club évoluer en Championnat du Languedoc pour la troisième saison consécutive.

Saison 1922-1923 

La saison 1922-1923 du SO Biterrois voit le club évoluer en Championnat du Languedoc pour la quatrième saison consécutive.

Saison 1923-1924

Saison 1924-1925

Saison 1925-1926

Saison 1926-1927

Saison 1927-1928

Saison 1928-1929

Saison 1929-1930

Saison 1930-1931

Saison 1931-1932

Saison 1932-1933

Saison 1934-1935

Saison 1935-1936

Saison 1936-1937

Saison 1937-1938

Saison 1938-1939

Saisons de guerre (1939-1945) 
Ces six saisons, dites de guerre, ne sont pas considérées comme des saisons « normales » par la FFF. Elles ne sont pas officielles et non-comptalisables dans le palmarès des clubs à l'exception des victoires  en coupe de France.

Saison 1939-1940

Saison 1940-1941

Saison 1941-1942

Saison 1942-1943

Saison 1943-1944

Saison 1944-1945

Saisons sous le statut amateur (après-guerre : 1969 à 1990)

Saison 1969-1970

Saison 1972-1973

Saison 1987-1988

Saison 1988-1989

Saison 1989-1990

Notes et références 

Béziers
Association sportive de Béziers